Osoby o tym nazwisku
 Arsène Lucchini – francuski skoczek narciarski
 Franco Lucchini – włoski pilot wojskowy
 Italia Lucchini – włoska lekkoatletka
 Stefano Lucchini – włoski piłkarz
Przedsiębiorstwa
Gruppo Lucchini – dawny włoski koncern hutniczy

Przypisy